Сен-Сільве́стр-Прагуле́н, Сен-Сільвестр-Праґулен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 39 км на північний схід від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 468 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1093,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Сільвестр-Прагулен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом